Нагоряны — название населённых пунктов.

Молдавия 
Нагоряны — село в Рышканском районе.

Украина 
 Нагоряны — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Нагоряны — село в Овручском районе Житомирской области.
 Нагоряны — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Нагоряны — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Нагоряны — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Нагоряны — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Нагоряны — село в Кельменецком районе Черновицкой области.